Barranquero – abitanti di Barranco de Loba
Barranquero – abitanti di Santa Inés